Plusieurs épisodes historiques sont connus comme bataille de Bagdad ou siège de Bagdad : 
 Le  de 812-813 dans une guerre civile de la dynastie abbasside.
 Le siège de Bagdad de 865 pendant la .
 Le  de 1157, victoire des Abbassides qui repoussent les Seldjoukides.
 La bataille de Bagdad de 1258, victoire des Mongols de Houlagou Khan sur le califat abbasside.
 La prise de Bagdad en 1401, victoire de Tamerlan sur les Jalayirides.
 La  en 1534, victoire de l'Empire ottoman sur l'Iran séfévide pendant la guerre de 1532-1555.  
 La prise de Bagdad en 1624, victoire des Séfévides sur les Ottomans pendant la guerre de 1623-1639.
 Le  de 1638, reprise de la ville par les Ottomans pendant la même guerre.
 Le  de 1733, victoire des Ottomans qui repoussent les Persans pendant la .
 La bataille de Bagdad de 1866, survenue à Bagdad (Mexique) pendant l’expédition française de 1861-1867.
 La prise de Bagdad en , victoire des Britanniques sur les Ottomans pendant la Première Guerre mondiale.
 La prise de Bagdad le , la garnison irakienne se rend aux Britanniques pendant la guerre anglo-irakienne.
 La prise de Bagdad en , victoire des Américains sur l'Irak pendant la guerre d'Irak.
 Le siège de Sadr City, quartier de Bagdad tenu par l'Armée du Mahdi, assiégé de 2004 à 2008 par les Américains et les forces gouvernementales irakiennes.
 La prise de Bagdad en 2008 par les milices chiites pendant la première guerre civile irakienne.